Jani Klinga (ur. 2 czerwca 1975) – fiński skoczek narciarski i trener.

W Pucharze Świata zadebiutował 6 marca 1993 w Lahti, gdzie zajął 39. miejsce w konkursie na skoczni normalnej. Na tej samej skoczni, 28 stycznia 1995 zdobył pierwszy w karierze punkt do klasyfikacji Pucharu Świata. Dzień później zajął 24. miejsce na dużym obiekcie. Punkty Pucharu Świata zdobywał jeszcze czterokrotnie – 2 grudnia 1995 w Lillehammer (30. miejsce), 20 i 21 stycznia 1996 w Sapporo (dwukrotnie 22. miejsce) oraz 28 stycznia 1996 w Zakopanem (30. miejsce). Ostatni raz w zawodach PŚ wystartował 3 marca 1996 w Lahti, zajmując 37. miejsce. Dwukrotnie został sklasyfikowany w Pucharze Świata – w sezonie 1994/1995 był 86., a w sezonie 1995/1996 – 67.

Na międzynarodowej arenie startował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Po raz pierwszy w zawodach tej rangi punktował w sezonie 1992/1993. Najwyższe miejsce w łącznej klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego zajął w sezonie 1994/1995, kiedy był 36. z dorobkiem 231 punktów. W tym sezonie, w zawodach na Średniej Krokwi w Zakopanem, uplasował się na szóstej pozycji ze stratą 19,5 punktu do zwycięzcy zawodów – Františka Ježa.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Jani Jani Klinga w bazie Skoki.hostigasp.pl

Urodzeni w 1975
Fińscy skoczkowie narciarscy
Fińscy trenerzy skoków narciarskich